Le Championnat de Birmanie de football 2016 est la neuvième édition de la Myanmar National League. Les douze meilleurs clubs du pays sont regroupés au sein d'une poule unique où ils s'affrontent deux fois, à domicile et à l'extérieur. Les deux derniers du classement final sont relégués et remplacés par les deux meilleurs clubs de D2.

C'est le club de Yadanarbon FC qui est sacré cette saison après avoir terminé en tête du classement final, avec quatorze points d’avance sur le tenant du titre, Yangon United et quinze sur Magwe FC. C'est le cinquième titre de champion de Birmanie de l'histoire du club.

Qualifications continentales 
Le champion de Birmanie se qualifie pour le tour préliminaire de la Ligue des champions de l'AFC, le vainqueur de la Coupe de Birmanie se qualifie pour la Coupe de l'AFC 2017. Le champion participe également au Championnat du Mékong des clubs 2016.

Les clubs participants

Compétition 
Le barème utilisé pour établir le classement est le suivant :
 Victoire : 3 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

|width=60% valign=top|

|}
|}

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat de Birmanie de football

Liens externes 
  Classements complets de la saison sur RSSSF

2016
Birmanie
2016 en Birmanie